Voucher (englisch [ˈvaʊtʃə]) steht für:

 Eintrittskarte
 Gewährsmann
 ein geldwerter Gutschein, der zum Konsum der darauf festgehaltenen Leistungen berechtigt
 Rechnungsbeleg
 Zahlungsbeleg

Siehe auch:

 Vaucher